

Persone

Personaggi 
 John Hart – personaggio della serie televisiva Torchwood
 Jonathan e Jennifer Hart – protagonisti della serie televisiva Cuore e batticuore

Geografia

Austria 
 Hart – frazione di Arnoldstein, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Hart – frazione di Hartl, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Hart – frazione di Passail, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Hart – frazione di Wullersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Hart bei Graz – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Hart bei Eggersdorf – frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Hart bei Straden – frazione di Straden, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Hart bei Wildon – frazione di Sankt Georgen an der Stiefing, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Hart im Zillertal – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Hart-Purgstall – ex comune ora frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)

Canada 

 Hart – fiume del Canada

Regno Unito 
 Hart – parrocchia civile del Durham
 Hart – distretto dell'Hampshire

Stati Uniti d'America 
 Hart – città della Contea di Oceana, Michigan
 Hart – township della Contea di Oceana, Michigan
 Hart – città della Contea di Castro, Texas

Altro 
 Brian Hart Ltd – costruttore di motori per auto da corsa
 Hart Foundation – nome collettivo utilizzato da diverse stable nella World Wrestling Federation
 Hart Memorial Trophy – premio assegnato annualmente al miglior giocatore di hockey su ghiaccio nella stagione regolare nella National Hockey League
 Hawker Hart – biplano britannico
 HART - Highway Addressable Remote Transducer Protocol – protocollo di comunicazione basato sullo standard di comunicazione telefonica Bell 202
 Hart – famiglia di attori inglese parenti di William Shakespeare

Altri progetti